Estêvão da Gama ist der Name folgender Personen:

* Estêvão da Gama (Gouverneur von Sines und Silves) (um 1430–1497), portugiesischer Seefahrer, Vater von Vasco da Gama
 Estêvão da Gama (Navigator) (um 1470–??), portugiesischer Entdecker von Trindade und Martim Vaz
 Estêvão da Gama (Gouverneur von Indien) (um 1505–1576), portugiesischer Seefahrer, Sohn von Vasco da Gama